Путь к славе:
 Путь к славе — белорусский фильм-мелодрама 1997 года, режиссёр Менахем Голан.
 Путь к славе () — индийский фильм-мюзикл 2009 года, режиссёр Хаснан Хидерабадвала.
 Зверопой (Путь к славе) () — американский мультфильм 2016 года, режиссёр Гарт Дженнингс.
 Путь к славе () — мексиканский телесериал 1987 года, режиссёр Рауль Араиса.
 Путь к славе или «На пути к славе» () — американский фильм 1976 года, режиссёр Хэл Эшби.